Il doppio maschile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori John Newcombe e Tom Okker che hanno battuto in finale Ross Case e Geoff Masters 6-3, 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Bob Lutz /  Stan Smith (quarti di finale)
 John Newcombe /  Tom Okker (Campioni)

 Jimmy Connors /  Ilie Năstase (primo turno)
 Cliff Drysdale /  Roger Taylor (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1973